Ainda Bem Que Segui As Batidas Do Meu Coração é o segundo álbum solo do rapper Rael. O álbum tem 15 faixas e  conta com participações de Paulo M.Sário, Mariana Aydar, Emicida, Péricles e também conta com produção da dupla norte-americana Beatnick & K-Salaam.

Faixas
Ainda Bem
Caminho
Semana
Tudo Vai Passar (Part. Paulo M.Sário)
Anda
Só Não Posso (Remix)
Quizumba
Causa E Efeito
Diáspora
Coração (Part. Mariana Aydar)
Ela Me Faz
Diferenças
Pedindo Pra Deus
Oya (Part. Emicida & Péricles)
Leão De Judah

Álbuns de 2013